

Geografia

Niemcy 
 Belgard (Persante) – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Białogard
 Białogarda